Dzerzhinsk kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Dziarzjynsk (ort), Minsks voblast,

Ryssland 

 Dzerzjinsk, ort, Nizjnij Novgorod oblast, 
 Dzerzjinsk (ort i Ryssland, Irkutsk oblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar